Ferrières hace referencia a varios artículos:

Comunas en 
 Ferrières (Altos Pirineos)
 Ferrières (Charente Marítimo)
 Ferrières (Mancha) 
 Ferrières (Meurthe y Mosela)
 Ferrières (Oise)
 Ferrières (Somme)
 Ferrières (Tarn)
 Ferrières-en-Gâtinais (Loiret)

Comuna en 
 Ferrières (Lieja)